Kurtz kan som auktorsförkortning betyda:

 Federico Kurtz
 Fritz Federico Kurtz

Robotskapade auktorsförkortningar